Ээро Раасте (; род. 23 апреля 1954) — финский шахматист, международный мастер (1987). 

Серебряный призер чемпионатов Финляндии 1980 и 1986 гг. (в 1986 г. разделил 1—2 места с Ю. Рантаненом, но уступил в дополнительном матче) бронзовый призер чемпионатов Финляндии 1976 и 1983 гг. В 1985 г. разделил в чемпионате 3—4 места с В. Мяки, но остался без медали на основании дополнительных показателей. 

В составе сборной Финляндии участник пяти шахматных олимпиад (1974, 1976, 1978, 1982, 1986), командного чемпионата Европы, командных первенств мира среди студентов и командных турниров северных стран.

Победитель международного турнира в Эспоо (1987 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Финляндии